Бессара́бка — топоним:

 Бессарабка — женщина из Бессарабии.

Казахстан 
 Бессарабка — название села Сарыхобда, Алгинский район Актюбинской области до 1993 г.

Молдавия 
 Бессарабка — город в Молдавии.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Бессарабка — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Бессарабка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.

Украина 
 Бессарабка — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Бессарабка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Бессарабка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Бессарабка — село в Роменском районе Сумской области.
 Бессарабский рынок (или Бессарабка) — центральный рынок в Киеве.
 Бессарабка — историческая местность в районе Бессарабского рынка в Киеве.